i5 steht für:
 System i, Computer-Baureihe von IBM
 Intel-Core-i-Serie, Mikroprozessor von Intel
 Roewe i5, chinesischer Kompaktwagen von Roewe

I-5 steht für:
 Interstate 5,  amerikanischer Interstate Highway
 Polikarpow I-5, sowjetisches Jagdflugzeug aus den 1930er Jahren 
I-5 (Bulgarien), bulgarische Hauptstraße erster Ordnung 

I5